Elizondo est un nom d'origine basque, qui signifie « (endroit) proche de l'église ». Ce nom est attesté dans toute la région basque, mais surtout en Navarre et au Pays basque français (cf Eliçaondo à Pampelune, 1350). 

Il y a un certain nombre de variantes découlant de la forme originale, surtout en Amérique, comme Elissondo, Lizondo, Elissonde.

Patronyme 

 Gloria Maria di Gesù Elizondo García (1908-1966), religieuse mexicaine, vénérable catholique ;
 Héctor Elizondo (1936- ), acteur, réalisateur et producteur américain ;
 Horacio Marcelo Elizondo (1963- ), arbitre argentin international de football ;
 Humberto Elizondo (1947-), acteur mexicain  ;
 Laura Elizondo Erhard (1983- ), modèle mexicaine ;
 Luis Elizondo,agent spécial du contre-espionnage de l'armée américaine ;
 Mike Elizondo, bassiste américain ;
 Silvia Priscila Perales Elizondo (1983- ), modèle mexicaine ;
 Salvador Elizondo Alcade (1932-2006), écrivain mexicain.

Toponyme 

 Elizondo, une commune espagnole de communauté forale de Navarre ;
 Elizondo, un quartier de Lemoa, dans la province de Biscaye, dans la communauté autonome du Pays basque en Espagne ;
 Elizondo, un quartier de Zeberio, dans la province de Biscaye, dans la communauté autonome du Pays basque en Espagne.